Smolenskij 
 Smolenskij rajon
 Smolenskij, un canale di San Pietroburgo
 Monastero di Bogorodice-Smolenskij
 Georgij Anatol'evič Smolenskij, fisico sovietico

Pagine correlate 

 Smolensk
 Smolenskaja